Burijano ima više značenja:
 Burijano (Groseto)
 Burijano (Pistoja)
 Burijano (Piza)